Boucha ist der Familienname von:

 Henry Boucha (* 1951), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Mohamed Boucha (1966–2021), nigrischer Politiker